Владимир Маков:
 Маков, Владимир Николаевич (1922—1978) — капитан Красной Армии. Командовал штурмовой группой, 30 апреля 1945 года водрузившей Красное Знамя над зданием рейхстага в Берлине.
 Маков, Владимир Яковлевич — Георгиевский кавалер; прапорщик; 26 июня 1916.